Wemyss är ett efternamn, hämtat från ortsnamnet Wemyss, som burits av bland andra:

 
 
 
 Margaret Wemyss, 3:e grevinna av Wemyss (1659–1705), skotsk adelsdam 
 Rosslyn Wemyss, 1:e baron Wester Wemyss (1864–1933), brittisk sjömilitär